Hannibal kan som auktorsförkortning betyda:

 Lester Stuart Hannibal
 L.H. Hannibal

Robotskapade auktorsförkortningar